Georg Dücker ist der Name folgender Personen:

* Georg Dücker (Schauspieler) (* vor 1932), deutscher Schauspieler 
 Georg Dücker (Dirigent) (* 1949), deutscher Dirigent, Komponist und Musikpädagoge